Songs of Praise může být:

 Songs of Praise (televizní program) – televizní program BBC
 Songs of Praise (kancionál) – kancionál z roku 1925
 Songs of Praise (album) – album skupiny The Adicts z roku 1981